Натуральне число 613
 613 рік до нашої ери
 613 рік нашої ери